Джон Э́рнест То́мпсон (; 21 июня 1909 — 28 декабря 1985), также известный как Э́рни То́мпсон () — английский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Эрни родился в спортивной семье: отец Томпсона был чемпионом по боксу. Футбольную карьеру Томпсон начинал в любительских командах «Ньюбиггин» и «Стейкфорд Юнайтед». В августе 1928 года проходил просмотры в клубах «Ашингтон», «Карлайл Юнайтед» и «Брэдфорд Парк Авеню». В том же году подписал любительский контракт с «Карлайл Юнайтед», а три недели спустя, в сентябре 1928 года, стал профессиональным футболистом. В сезоне 1928/29 в основном играл за резервную команду клуба, за которую забил 26 голов и помог выиграть второй дивизион Северо-восточной лиги и Кубок Камберленда. 2 февраля 1929 года дебютировал в Футбольной лиге, выйдя на позиции инсайда в выездном матче против «Уиган Боро», и отметился забитым мячом (матч завершился вничью 2:2). Через неделю провёл свой второй (и последний) матч за «Карлайл Юнайтед», выйдя на поле в игре против «Кру Александра».

Перед началом сезона 1929/30 перешёл в клуб Второго дивизиона «Бристоль Сити», но в основной состав пробиться не сумел, выступая только за резервную команду в западной секции Южной лиги и в первом дивизионе . В феврале 1930 года стал игроком клуба «Бат Сити», выступавшего в Южной лиге.

В апреле 1931 года стал игроком клуба Первого дивизиона «Блэкберн Роверс», где смог быстро закрепиться в роли основного центрфорварда. Провёл в команде пять полных сезонов, забив 84 мяча. В четырёх из пяти его полных сезонов в клубе становился лучшим бомбардиром «Блэкберна».

В ноябре 1936 года перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 4500 фунтов. Дебютировал за клуб 21 ноября 1936 года в матче Первого дивизиона против «Ливерпуля» на стадионе «Олд Траффорд». Несмотря на то, что Томпсон отметился забитым мячом, матч завершился разгромом «Юнайтед» со счётом 5:2. Сыграл в следующем матче против «Лидс Юнайтед» 28 ноября, но не забил, и больше не появлялся в основном составе в том сезоне. 25 сентября 1937 года провёл свой третий (и последний) матч за «Юнайтед»: это была домашняя игра против «Саутгемптона».

В марте 1938 года перешёл в клуб Третьего северного дивизиона «Гейтсхед». В своей дебютной игре за клуб отметился «дублем» в ворота «Галифакс Таун» (победа «Гейтсхеда» со счётом 4:1). Всего провёл за клуб 25 матчей и забил 7 мячей.

Перед началом сезона 1939/40 перешёл в «Йорк Сити». Во втором матче сезона (выездная игра против «Ротерем Юнайтед») отметился забитым мячом (с пенальти). Однако после трёх туров все официальные футбольные турниры в Англии были отменены из-за начала войны.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Бат Сити»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Гейтсхед» (1899)
Игроки ФК «Йорк Сити»